Em final totalmente brasileira, Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves, que formaram a principal dupla favorita, venceram Gilbert Klier Júnior e Matheus Puccinelli de Almeida, por 6-3 e 6-1, para conquistar o título do torneio.

Cabeças-de-Chave

 Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (Campeões)
 Orlando Luz /  Luís David Martínez ''(Primeira Rodada)

<li> Mark Vervoort /  Federico Zeballos (Quartas de Final)
<li> Pedro Cachín /   Facundo Mena (Primeira Rodada)

Tabela

Chave

 Main Draw

Campeonato Internacional de Tênis de Campinas
ATP Challenger Tour
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil